Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Abercorn

Acton Vale

Ange-Gardien

Beauharnois

Bedford (municipalité de canton)

Bedford (ville)

Belœil

Béthanie

Bolton-Ouest

Boucherville

Brigham

Brome

Bromont

Brossard

Calixa-Lavallée

Candiac 

Normand Dyotte, conseiller #6, devient maire de Candiac en 2011.

Carignan

Chambly

Châteauguay

Contrecœur

Coteau-du-Lac

Cowansville

Delson

Dundee

Dunham

East Farnham

Elgin

Farnham

Franklin

Frelighsburg 

Élection de Jacques Ducharme au poste de maire en .

Godmanchester

Granby

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)

Hemmingford (municipalité de village)

Henryville

Hinchinbrooke

Howick

Hudson

Huntingdon

L'Île-Cadieux

L'Île-Perrot

La Prairie

La Présentation

Lac-Brome

Lacolle

Léry

Les Cèdres

Les Coteaux

Longueuil

Marieville

Massueville

McMasterville

Mercier

Mont-Saint-Grégoire

Mont-Saint-Hilaire

Napierville

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Notre-Dame-de-Stanbridge

Noyan

Ormstown

Otterburn Park 
 

Élection partielle pour le poste de maire et de conseiller du district #1 en 
 Organisée en raison de la démission du maire Michel Martin pour raison de santé en .

Pincourt

Pointe-des-Cascades

Pointe-Fortune

Richelieu

Rigaud

Rivière-Beaudette

Rougemont

Roxton

Roxton Falls

Roxton Pond

Saint-Aimé

Saint-Alexandre

Saint-Alphonse-de-Granby 

Élection partielle pour le poste de maire et de conseiller #4  en 
 Organisée en raison du décès du maire Clément Choinière en .

Saint-Amable

Saint-Anicet

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Armand

Saint-Barnabé-Sud

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Michaudville

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Césaire

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Chrysostome

Saint-Clet

Saint-Constant

Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Damase

Saint-David

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Dominique

Saint-Édouard

Saint-Étienne-de-Beauharnois 

Gaétan Ménard redevient maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Gérard-Majella

Saint-Hugues

Saint-Hyacinthe

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Saint-Isidore

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Joachim-de-Shefford

Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Jude

Saint-Lambert

Saint-Lazare 
 

Élection partielle pour le poste de maire 
 Organisée en raison de la démission du maire Pierre Kary en  pour raisons de santé.

Faible taux de participation en raison de la météo et de coïncidence du scrutin avec la Fête des pères.

Saint-Liboire

Saint-Louis

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Michel

Saint-Nazaire-d'Acton

Saint-Ours

Saint-Patrice-de-Sherrington

Saint-Paul-d'Abbotsford

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Saint-Philippe

Saint-Pie

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River

Saint-Polycarpe

Saint-Rémi

Saint-Robert

Saint-Roch-de-Richelieu

Saint-Sébastien

Saint-Simon

Saint-Stanislas-de-Kostka 
Aucun candidat pour la mairie

Jean-Pierre Gaboury devient maire peu après les élections.

Saint-Télesphore

Saint-Théodore-d'Acton

Saint-Urbain-Premier

Saint-Valentin

Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Zotique

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Anne-de-Sorel

Sainte-Barbe

Sainte-Brigide-d'Iberville

Sainte-Catherine

Sainte-Cécile-de-Milton

Sainte-Christine

Sainte-Clotilde-de-Châteauguay

Sainte-Hélène-de-Bagot

Sainte-Julie

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Madeleine 
 

Élection partielle pour le poste de maire et conseiller #2 le 
 Organisée en raison de la démission du maire Marcel Bates pour raison de santé
 Élection d'Alain Paradis à la mairie et Pierre Michaud à titre de conseiller #2

Nomination au poste de maire le 
 Organisée en raison de la démission du maire Alain Paradis pour raison personnelles
 Nomination initiale de Patrick Girouard à titre de maire suppléant avant la nomination d'André Lefebvre.

Sainte-Marie-Madeleine

Sainte-Marthe

Sainte-Martine

Sainte-Sabine

Sainte-Victoire-de-Sorel

Salaberry-de-Valleyfield

Shefford 

Élection partielle pour le poste de maire le 
 Organisée en raison du décès du maire Jean-Marc Desrochers en .

Sorel-Tracy

Stanbridge East

Stanbridge Station

Sutton

Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur

Très-Saint-Sacrement

Upton

Varennes

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Venise-en-Québec

Verchères

Warden

Waterloo

Yamaska

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat